Le Signal regroupe différents intitulés :

Films
 Le Signal (signal), film soviétique d'Alexandre Arkatov (1918)
 Le Signal, film américain de William A. Wellman (1933)
 Le Signal, film d'horreur américain (2008)
 Le Signal,  film de science-fiction américain (2014)
 Le Signal de l'amour, film de Frances Marion (1921)
 Le Signal rouge, film français réalisé par Ernst Neubach (1949)

Littérature
 Le Signal, roman de Maxime Chattam (2018)

Peinture 
 Le Signal ou La Gare Saint-Lazare à l'extérieur, tableau de Claude Monet (1877)

Autre 

 Le Signal était un immeuble construit en 1965 (premier bâtiment) et 1970 (deuxième bâtiment) à l'époque situé à 200 m de l'Océan Atlantique et séparé de celui-ci par une dune végétalisée depuis disparue, situé à Soulac-sur-Mer déconstruit le 3 février 2023 du fait de l'élévation du niveau de la mer, devenant un symbole de l'érosion du littoral en France.

Voir aussi

Notes et références